Сахацкий — фамилия:

 Сахацкий, Вячеслав Антонович — Георгиевский кавалер; полковник; 19 мая 1915.
 Сахацкий, Фёдор Павлович — Георгиевский кавалер; полковник; № 4793; 25 декабря 1833.